Міорица — село в Румунії, у повіті Констанца 
 Міорица — найдавніша й найвідоміша молдовська та румунська народна балада
 Міорица — пісня молдовського панк-рок-гурту «Здоб ші Здуб».